Murray County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Murray County, Georgia 
 Murray County, Minnesota 
 Murray County, Oklahoma